Lely (Flórida) - uma região censo-designada localizada no estado americano de Flórida, no Condado de Collier
 Lely Resort - uma região censo-designada localizada no estado americano de Flórida, no Condado de Collier

Desambiguações de topônimos